Jocko est un terme pouvant avoir plusieurs sens en français.

Zoologie 
 Le Jocko est un singe décrit par Buffon à partir d'un chimpanzé.

Le nom est resté populaire pour décrire des singes de fiction :
 Jocko ou le Singe du Brésil,  pièce de théâtre d'Edmond Rochefort montée en 1825.
 Les Aventures de Jo, Zette et Jocko, série de bande dessinée créée par Hergé en 1936.

Géographie 
 Le Jocko est une rivière en Ontario, au Canada.
 Le  est une rivière au Montana, aux États-Unis.

Personnalités 
En anglais, Jocko est un surnom pour John ou Joseph :
 Joseph James "Jocko" Clark (1893-1971), amiral américain.
 Jocko Willink (né en 1971), lieutenant commander et auteur américain.
 Jocko Sims (né en 1981), acteur américain.